

Austria 
 Sankt Anna am Aigen – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark

Niemcy 
 Sankt Anna – dzielnica Mindelheimu

Zobacz też 
 St. Anna
 Święta Anna